Первомайская ТЭЦ:
 Первомайская ТЭЦ — ТЭЦ в Забайкальском крае, входит в ОАО «ТГК-14».
 Первомайская ТЭЦ — ТЭЦ в Санкт-Петербурге, входит в ОАО «ТГК-1».
 Первомайская ТЭЦ — ТЭЦ в Тульской области, входит в ОАО «Квадра».
 Первомайская ТЭЦ — ТЭЦ в Харьковской области.